

Террітаун — селище, штат Небраска
 Террітаун — переписна місцевість, штат Луїзіана

Див. також 
 Таррітаун